Shell-Haus bezeichnet:

 Shell-Haus in Berlin-Tiergarten
 Shellhuset in Kopenhagen

Shell House bezeichnet:
 Shell House (Johannesburg) in Johannesburg, Südafrika, früherer Sitz der Zentrale des African National Congress
 The Shell House in Glen Cove, US-Bundesstaat New York
 Shell House (Brisbane) in Brisbane, Australien

Siehe auch:
 Shell Mex House (London)